Sulieman ist der Familienname folgender Personen:
 Idrees Sulieman (1923–2002), US-amerikanischer Jazztrompeter
 Mohamed Sulieman (* 1987), äthiopischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Suleiman